Rugby Canada Super League 2005 – ósma edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w rugby union w Kanadzie. Zawody odbywały się w dniach 28 maja–13 sierpnia 2005 roku.

W zawodach triumfowała drużyna Newfoundland Rock, która w finałowym pojedynku pokonała zespół Saskatchewan Prairie Fire 26–13, zostając tym samym pierwszym przedstawicielem dywizji wschodniej, który zdobył MacTier Cup.

Faza grupowa

Dywizja wschodnia

Dywizja zachodnia

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rugby Canada Super League
2005 w rugby union
2005 w Kanadzie